Победительница турнира 2006 года -  Светлана Кузнецова - не принимала участия в турнире.

Турнир-2007 выиграла  Агнеш Савай переиграв в финальном матче, со счетом 6-7(7) 7-5 6-2 ,  Елену Янкович.

Сеянные
Четверо самых высокосеянных теннисисток начинают турнир со второго круга. 

  Светлана Кузнецова (Снялась с турнира из-за проблем с левой брюшной мышцей)
  Елена Янкович (Финал)
  Амели Моресмо (Четвертьфинал)
  Елена Дементьева (Четвертьфинал)
  Мартина Хингис (Второй раунд)
  Агнеш Савай (Титул)
  Анабель Медина Гарригес (Первый раунд)
  Элени Данилиду ''(Второй раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2007